

Lucie Varga (1904-1941), historienne.

Alexandre Varga (né en 1976), acteur français.

Richard S. Varga (1928-2022), mathématicien américain.

Ádám Varga (1999-), kayakiste hongrois
 Adrienn Varga (1980-), gymnaste hongroise
 Béla Varga (1903-1995), homme politique.
 Dániel Varga (1983-), joueur de water-polo.
 Ferenc Varga (1925-2023), kayakiste.
 János Varga (1939-2022), lutteur hongrois.
 Judit Varga (1976-), athlète.
 Judit Varga (1980-), femme politique.
 Károly Varga (1955-), tireur sportif.
 Tibor Varga (1921-2003), violoniste.
 Imre Varga (1923-2019), sculpteur hongrois.

 Varga, une commune hongroise du comitat de Baranya.

Krzysztof Varga (né en 1968), écrivain et journaliste polonais.

Norbert Varga (né en 1980), footballeur.
 Dacian Varga (né en 1984), footballeur.

Zvonko Varga (né en 1959), entraineur de football.

Richard Varga (né en 1989), triathlète.
 Stanislav Varga (né en 1972), footballeur.

Miroslav Varga (né en 1960), tireur sportif.

Autres 
 Gilbert Varga (né en 1952), chef d'orchestre britannique.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme hongrois